Svinjište est un toponyme qui peut désigner :
Svinjište, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Svinjište, un village de Serbie situé dans la municipalité de Preševo, district de Pčinja.